El Torneig de Dubai 2021, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i a les sèries 1000 del circuit WTA femení. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 de març de 2021 per la categoria femenina i entre el 15 de febrer i el 20 de març en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El tennista rus Aslan Karatsev va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021